Ауду () — нигерийская фамилия. Известные носители:

 Ауду, Ишая (1927—2005) — нигерийский государственный деятель, министр иностранных дел Нигерии (1979—1983).
 Ауду, Муса (род. 1980) — нигерийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.